Cesare Laurenti – ingegnere italiano
 Cesare Laurenti – pittore italiano